Светско првенство у одбојци је најстарије и најважније такмичење које се одржава сваке четврте године под окриљем Светске одбојкашке асоцијације (ФИВБ).

Историјат 

Прво такмичење је одржано 1949. године, у Прагу, Чехословачка. Турнир је био само за мушкарце и учествовали су само тимови из Европе.

Три године касније је одигран и турнир за жене и тада су учествовали и тимови из Азије, Јужне и Северне Америке. Када је одбојка убачена у програм Олимпијских Игара 1964-е, Светско првенство је почело да се одиграва сваке четврте године. До сада је одиграно 17 турнира у мушкој и 16 у женској конкуренцији.

Досадашња првенства 
Најчешћи победници су Европске нације.
На првих шест турнира 4 титуле је освојио Совјетски Савез, а две селекција Чехословачке. 1970-е титулу осваја Источна Немачка а 1974-е Пољска. Совјетски Савез осваја две титуле у низу (1978. и 1982. године). А 1986. године први пут најбоља одбојкашка селекција на свету је селекција САД 
90-е године прошлог века су ера репрезентације Италије и она у том периоду осваја три титуле (1990, 1994. и 1998. године).
Бразил такође започиње своју доминацију и осваја титуле на три везана првенства (2002, 2006, 2010).

Учешћа и пласмани

Биланс медаља

Види још 
 Светско првенство у одбојци за жене

Спољашње везе 
 Званични сајт ФИВБ